Klimowicz est le patronyme de:
 Cyrille Klimowicz, évêque russe
 Diego Fernando Klimowicz, un footballeur argentin

en:Klimowicz